Miejscowości w USA:
 Elm Springs – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Elm Springs (ang. Elm Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington